Caramulo (berg) - berg in Portugal
 Caramulo (plaats) - plaats in Portugal, op bovenstaande berg